VLM steht für:
 Socio Vanildo Lima Marcelo, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Verallgemeinerte lineare Modelle (auch Generalisierte lineare Modelle) in der Statistik
 Vereinigte Landsmannschaften Mitteldeutschlands, bis 20. Januar 1957 unter dem Namen Vereinigte Landsmannschaften der Sowjetzone (VLS)
 Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil
 Verlag der Liebenzeller Mission
 VLM Airlines, insolvente belgische Regionalfluggesellschaft
 VLM Airlines (2017), ehemalige belgische Charterfluggesellschaft
 Vorarlberger Landesmuseum, jetzt vorarlberg museum in Bregenz, Österreich 

Abkürzung